— посёлок в Японии, находящийся в уезде Хигаситагава префектуры Ямагата.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Ямагата региона Тохоку. С ним граничат города Цуруока, Саката, посёлки Микава, Нисикава и сёла Тодзава, Окура.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

История 
Территория нынешнего посёлка Сённай была частью древней провинции Дэва. В начале периода Мэйдзи этот район вошёл в состав уезда Хигаситагава префектуры Ямагата. 1 апреля 1889 года был основан город Амарумэ () с созданием современной системы муниципалитетов, а 1 апреля 1937 года — город Карикава (). Последний, объединившись с соседними деревнями Киёкава ( и Татиядзава (), 1 октября 1954 года был переименован в Татикава ().  1 июля 2005 года Амарумэ и Татикава образовали единый посёлок, получивший название Сёнай.

Символика 
Деревом посёлка считается камелия, цветком — рябчик камчатский, птицей — полевой жаворонок.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Ямагата